Западно-Поморское воеводство () — воеводство, расположенное на северо-западе Польши. Центром и крупнейшим городом является город Щецин. Образовано на территории бывших Щецинского и Кошалинского воеводств.

Население — 1 705 533 чел. (31.12.2017).

География 
Граничит на западе с Германией, на севере омывается водами Балтийского моря, на северо-востоке граничит с Поморским, на юго-востоке — с Великопольским, и на юге — с Любуским воеводствами.

Административно-территориальное деление 
В Западно-Поморское воеводство входят три города на правах повета (общим населением 552 585 человек на 2018 год) и 18 поветов (1 152 948 человек на 2018 год). В свою очередь, они делятся на 114 гмин: 11 городских гмин, 52 сельско-городских гмин и 51 сельских гмин.

Поветы

Города 
Всего в воеводстве 66 городов с общей численностью населения 1 170 214 человек (на 31.12.2017), в том числе 3 города на правах повета (Щецин, Кошалин и Свиноуйсьце) с общей численностью населения 552 585 человек (на 31.12.2017).

Галерея

Примечания